Жу́лио Се́зар Клеме́нт Перре́йра Бапти́ста (; 1 октября 1981, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий. В 2019 году начал карьеру тренера.

Карьера 
Выступал с 2000 по 2003 год за клуб «Сан-Паулу». С 2003 по 2005 год играл за испанскую «Севилью», которая купила его за 1,75 миллиона фунтов стерлингов. С 2005 по 2008 год он играл в испанском клубе «Реал» Мадрид. С августа 2006 года по август 2007 года был арендован английским клубом «Арсенал». 15 августа 2008 года Жулио Баптиста перешёл в итальянскую «Рому». Сумма трансфера бразильца составила 9 миллионов евро.

28 декабря 2010 года Жулио перешёл в испанскую «Малагу». Сумма трансферной сделки составила € 2 млн, а футболист подписал контракт с испанцами до 2014 года. 16 января 2011 года игрок дебютировал за «Малагу» в гостевом матче чемпионата Испании 2010/11 против «Барселоны».

24 июля 2013 года Баптиста вернулся на родину в клуб «Крузейро». Покинул клуб в декабре 2015 года и стал свободным агентом.

23 марта 2016 года Баптиста подписал контракт с клубом МЛС «Орландо Сити». В главной лиге США дебютировал 8 апреля в матче против «Филадельфии Юнион», выйдя на замену на 91-й минуте вместо Антонио Ночерино. 29 мая в матче против «Нью-Йорк Сити» забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2016 «Орландо Сити» не продлил контракт с Баптистой.

18 августа 2018 года было объявлено о возобновлении Баптистой профессиональной карьеры и подписании контракта с румынским клубом «ЧФР Клуж». 23 мая 2019 года Баптиста объявил о завершении футбольной карьеры.

С 2001 по 2010 год Баптиста играл в составе сборной Бразилии. За сборную провёл 48 матчей, в которых забил 5 голов.

В 2019 году начал карьеру тренера, возглавив молодёжную команду Реала Вальядолид, а с 2021 года — резервную команду Реал Вальядолид B.

Достижения 
Сан-Паулу
 Победитель Кубка Сан-Паулу (U-20): 2000
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2000
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 2001
 Победитель Суперчемпионата Паулиста: 2002
Реал Мадрид
 Чемпион Испании: 2008
Крузейро
 Чемпион Бразилии: 2013, 2014
 Победитель Лиги Минейро: 2014
Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки: 2004, 2007
 Обладатель Кубка конфедераций: 2005, 2009

Статистика выступлений

Клубная 
 на 25 декабря 2012

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж